Durham kan syfta på

Geografi

Antarktis 

 Mount Durham, Antarktis,

Kanada 

 Regional Municipality of Durham, Ontario,

Storbritannien 

 Durham (grevskap), England, 
 Durham, England, County Durham, 
 Durham (distrikt) – ett före detta distrikt i Durham, England
 County Durham (distrikt) – distrikt i England
 City of Durham – en civil parish

USA 

 Durham, Kansas, ort, Marion County, 
 Durham, North Carolina, Durham County, 
 Durham, Connecticut, ort, Middlesex County, 
 Durham, New Hampshire, Strafford County, 
 Durham, Pennsylvania, Bucks County, 
 Durham, Kalifornien, ort, Butte County, 
 Durham, Oregon, Washington County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar